Артмедиа — может означать:

  — один из первых научных проектов, касающихся взаимосвязи искусства, технологий, философии и эстетики.
 «Артмедиа» — прежнее название футбольного клуба «Петржалка».